Czesław Żak (1895–1959) – polski kompozytor
 Czesław Żak (1921–1992) – polski geolog